Соколка — топоним

 река
 Соколка (приток Большого Ика)
 Соколка (приток Камзолки)
 Соколка (приток Карсунки)
 Соколка (приток Чардыма) — река в Саратовской области.

 населённый пункт
 Соколка — село в Бугульминском районе Республики Татарстан.
 Соколка — село в Мамадышском районе Республики Татарстан.
 Соколка — название польского города Сокулка в период его вхождения в состав Российской империи (1815—1917) и СССР (1939—1944).